Эдвард Энтони «Эд» Садовски (; 11 июля 1917 года, Акрон, штат Огайо — 18 сентября 1990 года, тауншип Уолл, штат Нью-Джерси) — американский профессиональный баскетболист и тренер, который успел поиграть сразу в четырёх лигах (АБЛ, НБЛ, БАА и НБА). Двукратный чемпион АБЛ (1942, 1944), а также чемпион НБЛ (1945) и трёхкратный победитель Всемирного профессионального баскетбольного турнира (1941, 1945, 1946).

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в Университете Сетон-Холл, в 1940 году заключил соглашение с командой «Детройт Иглс», которая выступала в Национальной баскетбольной лиге (НБЛ). Позже играл за команды «Уилмингтон Бомберс» (АБЛ), «Камден Индианс / Бруклин Индианс» (АБЛ), «Форт-Уэйн Золлнер Пистонс» (НБЛ), «Патерсон Кресентс» (АБЛ), «Торонто Хаскис», «Кливленд Ребелс», «Бостон Селтикс», «Филадельфия Уорриорз» и «Балтимор Буллетс», которые выступали в Баскетбольной ассоциации Америки (БАА), предшественнице НБА, а потом уже и в самой НБА. Во время войны числился на службе в Военно-воздушных силах Армии США. Всего в НБЛ провёл 3 неполных сезона, в АБЛ — 4 неполных сезона, а в БАА/НБА — 4 сезона. Два раза становился чемпионом АБЛ в составе «Бомберс» (1942, 1944), а также один раз — чемпионом НБЛ в составе «Пистонс» (1945). В 1941 году Садовски признавался новичком года НБЛ, а также включался в 1-ую сборную всех звёзд НБЛ. В сезоне 1947/1948 годов Садовски, будучи игроком «Бостон Селтикс», занял третье место в БАА по количеству набранных очков за игру (19,4) и был включён в 1-ую сборную всех звёзд БАА, что сделало его первым в истории «Селтикс» игроком, попавшим в сборную всех звёзд БАА/НБА. Всего за карьеру в НБЛ сыграл 59 игр, в которых набрал 592 очка (в среднем 10,0 за игру). Всего за карьеру в БАА/НБА сыграл 229 игр, в которых набрал 3579 очков (в среднем 15,6 за игру) и сделал 416 передач.

Карьера тренера 
В самом начале первого сезона в качестве игрока, выступающего в БАА, Садовски был назначен играющим тренером команды «Торонто Хаскис» (1946). Однако после 12 проведённых игр (3 победы при 9 поражениях) он был уволен со своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды, после чего перешёл в клуб «Кливленд Ребелс». По ходу сезона в «Хаскис», после ухода Садовски, сменилось ещё три тренера, которые также не добились особого успеха на своей должности, команда же в итоге заняла последнее место в Восточном дивизионе (22—38) и не попала в плей-офф, а вскоре после завершения первенства прекратила своё существование.

Смерть 
Эд Садовски умер после продолжительной борьбы с раком в своём доме 18 сентября 1990 года в тауншипе Уолл (штат Нью-Джерси) в возрасте 73 лет. У него остались: жена, Шарлотта, двое сыновей, Эдвард и Билл, три брата, три сестры и пять внуков. После завершения спортивной карьеры работал в нефтяной компании.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика в НБЛ на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика в НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте Justsportsstats.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Сетон-Холл Пайретс» (баскетбол)
Игроки «Детройт Иглс»
Игроки «Уилмингтон Бомберс»
Игроки «Шебойган Рэд Скинс»
Игроки «Форт-Уэйн Золлнер Пистонс»
Игроки «Торонто Хаскис»
Игроки «Кливленд Ребелс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Филадельфия Уорриорз»
Игроки «Балтимор Буллетс» (1944—1954)
Игроки «Патерсон Кресентс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Торонто Хаскис»
Родившиеся в Акроне
Умершие в округе Монмут